La categoria 100 kg è stata la sesta categoria maschile di peso in gara per il Judo ai Giochi della XXXI Olimpiade; la gara si è svolta l'11 agosto presso l'Arena Carioca 2 di Rio de Janeiro. Vi hanno partecipato 34 atleti.

Formato 
L'evento si svolge con la formula dell'eliminazione diretta, che determina il vincitore delle medaglie d'oro e d'argento. I quattro atleti sconfitti ai quarti di finale si affrontano in un turno di ripescaggio; i vincitori si scontrano con i perdenti delle semifinali per determinare le due medaglie di bronzo.

Risultati

Finali

Ripescaggi

Pool A

Pool B

Pool C

Pool D

Altri progetti 

M100